Smoluća je lahko:
 Smoluća, Lukavac (Bosna in Hercegovina)
 Smoluća, Tutin (Srbija)